Niemcy:
 Hattenhofen – dzielnica Marktoberdorfu
 Hattenhofen – dzielnica gminy Egling an der Paar w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Hattenhofen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen
 Hattenhofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürstenfeldbruck